Заїка — прізвисько або українське прізвище.

Відомі носії 

 Заїка Володимир Костянтинович (1961) — академік Лісівничої академії наук України
 Заїка Григорій Андрійович (1909—1960) — Герой Радянського Союзу
 Людовик II Заїка (846—879) — король Аквітанії (Людовик III) в 866—879, король Західно-Франкського королівства (Франції) в 877—879, король Лотарингії в 877—879, король Провансу в 877—879 з династії Каролінгів.
 Заїка Микола Андрійович (1938—1998) — український театральний актор.
 Ноткер Заїка (840—912) — монах сенкт-галленського монастиря, поет, композитор, богослов, історик, агіограф
 Заїка Олексій Григорович (1992—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Заїка Ольга Харитонівна — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 5–6-го скликань.
 Заіка Роман Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Заїка Роман Павлович — молодший лейтенант Служби безпеки України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Яків (Заїка) (в миру Іван Михайлович Заїка; 1900—1983) — єпископ Українського екзархату РПЦ, єпископ Чернігівський і Ніжинський